Le terme Opawica peut se référer à:

Toponymes

Rivière Opawica, un affluent de la rivière Waswanipi (versant du lac Matagami, rivière Nottaway et Baie James coulant dans Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec.
Lac Opawica, un plan d'eau traversé par la rivière Opawica dans Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec.
Île Opawica, une île de la rivière Opawica dans Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec.

Opawica, une localité de la voïvodie d'Opole.